Jopo de zorra puede referirse a:
 El nombre común de la planta Trifolium angustifolium.
 El nombre común de la planta Trifolium stellatum.
 El nombre común de la planta Verbascum simplex.
 El nombre común de la planta Verbascum thapsus.